Volksbevrijdingsleger, in het Engels: People's Liberation Army 
 Polymelkzuur, een biologisch afbreekbare kunststof, in het Engels:  Polylactic acid 
 Port of London Authority, het havenbedrijf van de Haven van Londen 
 Programmable Logic Array

 Premi Josep Plá, Catalaanse literatuurprijs
 Marylin Pla, een Frans kunstschaatser
Geografische aanduidingen:
 El Pla de Santa Maria, gemeente in Catalonië
 Pla d'Urgell, regio in Catalonië
 Pla de l'Estany, regio in Catalonië
 Le Pla, gemeente in Frankrijk